Herengracht – canale de L'Aia
Herengracht – canale di Almelo
Herengracht – canale di Amsterdam
Heerengracht (Franeker)
Heerengracht (Hasselt)
Herengracht – canale di Leida
Herengracht – via di  Maarssen
Heerengracht (Meppel)
Herengracht – canale di Middelburg
Herengracht – canale di Muiden
Herengracht – canale di Utrecht
Nieuwe Herengracht – canale di Amsterdam

Sudafrica
Herengracht (Città del Capo)